Населението на Босна и Херцеговина през 2019 г. е 3 415 752 души.

Възрастов състав 
(2006)
 0 – 14 години: 15,5% (мъжe 359 739 / жени 336 978)
 15 – 64 години: 70,1% (мъже 1 590 923 / жени 1 564 665)
 над 65 години: 14,4% (мъже 265 637 / жени 381 034)

Естествен прираст

Етнически състав 

(2000)
 47 % – бошняци
 37,1 % – сърби
 15,3 % – хървати
 0,6 % – други

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа